Kamenitsa peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit ) :
 Kamenitsa, un village bulgare de l'obchtina de Stroumyani, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 Kamenitsa, un village bulgare de l'obchtina de Mirkovo, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
 en serbe (le nom étant écrit  en alphabet cyrillique et  dans la romanisation utilisée en Serbie) :
 Kamenitsa, un village serbe à majorité bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'okroug de Pirot. Ce village, qui contient une minorité bulgare importante, appartient à la région appelée, en bulgare, , translittéré en , cédée par la Bulgarie à la Serbie lors du traité de Neuilly, le .

Voir aussi